Networking (profilaktyka) – działania profilaktyczne podejmowane w sieci w celu przeciwdziałaniu problemom społecznym.
 Networking (biznes) – proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie.